Вави́ла () — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Вавила Антиохийский (умер в 251 году)
 Вавила Никомедийский (умер между 305—311 годами)
 Вавила Сицилийский (умер в конце III века)

Русские мужские имена